Пабло Карреньйо Буста був чинним чемпіоном, але не зміг захистити  свій титул, оскільки в півфіналі його переміг Френсіс Тіафо.

Сіяні гравці 
Перші четверо сіяних тенісистів виходять без боротьби в 2-ге коло.

  Кевін Андерсон (2-ге коло)
  Пабло Карреньйо Буста
  Кайл Едмунд (чвертьфінал)
  Жіль Мюллер (2-ге коло)

  Альберт Рамос-Віньйолас (1-ше коло)
  Робін Гаасе (1-ше коло)
  Леонардо Маєр (1-ше коло)
  Данило Медведєв (1-ше коло)

Кваліфаєри 

  Тім Смичек (1-ше коло)
  Жоао Домінгес (1-ше коло)

  Рікардо Охеда Лара (2-ге коло)
  Сімоне Болеллі (чвертьфінал)

Вайлд-кард 

  Алекс Де Мінаур (2-ге коло)
  Фредеріко Феррейра Сілва (2-ге коло)

  Педро Соуза (1-ше коло)

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Portugal Open
Світовий Тур ATP 2018